Brod kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Brod (Brčko), 
 Brod (Foča), 
 Bosanski Brod – en ort i Bosnien och Hercegovina

Bulgarien 

 Brod (distrikt), Chaskovo, Obsjtina Dimitrovgrad,

Kosovo 

 Brod (Gora), 
 Brod (Shtërpca)

Kroatien 

 Slavonski Brod, länshuvudort, Posavina, Grad Slavonski Brod, 
 Brod na Kupi, ort, Gorski kotar,

Nordmakedonien 

 Makedonski Brod (kommun), opština, Opsjtina Makedonski Brod, 
 Makedonski Brod, Opsjtina Makedonski Brod,

Tjeckien

 Český Brod – en ort